Рейс 358 может означать:
 Рейс 358 Air France
 Рейс 358 China Airlines